Niesen (berg), een berg in Zwitserland
 Niezen, een plotselinge uitademing om de neus te reinigen van prikkelende stoffen